

Navi 
 Forbin – cacciatorpediniere di squadra della Classe L'Adroit
Forbin (D 620) – fregata/cacciatorpediniere della Classe Orizzonte
 Forbin (D 635) – cacciatorpediniere della Classe T 53

Persone 
Claude de Forbin – ufficiale di marina francese
Palamede di Forbin – politico francese